Jardin des remparts peut désigner :
 un parc public à Condom ;
 un parc public à Bordeaux ;
 un parc public à Châteaubriant ;
 un parc public à Hennebont ;
 un parc public à Vannes ;
 un parc public à Compiègne ;
 un parc public à Perpignan.